Borowce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Borowce, village de la voïvodie de Mazovie
 Borowce, village de la voïvodie de Silésie